Атлантический сезон ураганов (также «сезон атлантических ураганов»; ) — условное название ежегодного периода формирования наиболее интенсивных ураганов в средней части северной половины Атлантического океана. Тропические циклоны, образующиеся в этой зоне, называются, в зависимости от интенсивности, ураганами, тропическими штормами или тропическими депрессиями. Возможны жертвы и разрушения. В период сезона метеорологические службы США и, в меньшей степени, других стран региона ведут активный мониторинг тропической активности.

На севере Атлантики сезон ураганов проходит с 1 июня по 30 ноября. Пик наблюдается около 10 сентября.

Условия формирования 

По данным многовековых наблюдений, пик тропической активности в регионе достигает максимума в конце лета, когда различие между температурами в верхних слоях атмосферы и морскими температурами у хорошо прогретой поверхности воды является максимальным. Основное направление движения ураганов — с юга на север и с юго-востока на северо-запад, в акваторию Мексиканского залива. Однако, у каждого региона есть свои особенности. В целом, май — наименее активный месяц, а сентябрь (1-я половина) — самый активный и самый тёплый.

Статистика 

Тропические депрессии, которые достигают уровня тропической штормовой интенсивности, получают названия из списка, заранее составленного метеослужбами США. В среднем в каждый сезон проходят 10,1 циклонов; 5,9 из них получают статус урагана и 2,5 становятся мощными ураганами (Категория 3 или более по шкале ураганов Саффира — Симпсона). Самым активным сезоном за всю историю современных наблюдений был сезон атлантических ураганов 2005 года, в течение которого сформировались 28 тропических циклонов, из которых рекордные 15 стали ураганами, в том числе знаменитая «Катрина». Наименее активным был сезон 1914 года, когда появился лишь один тропический циклон. О более ранних ураганах сведения получают путём проведения археологических раскопок в прибрежных зонах.

Хронология 

В своей классической работе по динамике атлантических циклонов Уильям Грей, руководитель проекта по тропической метеорологии Университета штата Колорадо, показал наличие 25—30-летних циклов в активности тропических штормов.

1780
Самый смертоносный ураган в истории Вест-Индии — Великий ураган 1780 года.

1900
Галвестонский ураган стёр с лица земли техасский город Галвестон.

1933
В Атлантике это был самый активный сезон в XX веке: наблюдался 21 шторм. См. Сезон атлантических ураганов 1933 года.

1950
В Атлантике этот год наиболее разрушительных штормов: наблюдалось 8 сильных ураганов.
1969
Наибольшее число ураганов в Атлантике за сезон — 12 ураганов.

1995
По количеству штормов в Атлантике это второй после 1933 года: 19 штормов.

2004
 Ураган Иван (август — сентябрь) — Карибское море, Куба, США (Флорида)
 Жанна (сентябрь) — Карибское море, Гаити
Катарина (март) — Единственный официально зарегистрированный циклон ураганной силы в южной части Атлантики.

 2005
 Катрина (август) — 27 августа прошёл над побережьем Флориды недалеко от Майами и повернул в сторону Мексиканского залива, 29 августа достиг юго-восточного побережья США в районе штатов Луизиана и Миссисипи.

 2007
 См. Сезон атлантических ураганов 2007 года

 2017
 Ирма (август). Самый продолжительный ураган 5 категории за всю историю наблюдений и самый смертоносный атлантический ураган сезона ураганов 2017 года (во время его существования, впервые с 2010 года, повторилась ситуация, когда в Атлантическом океане находилось сразу три урагана: «Катя», «Ирма» и «Хосе»); сильнейший атлантический тропический циклон со времён «Вильмы» 2005 года.

Ссылки 

Атлантический океан
Климат